John Mercer Langston (1829-1897), militant de l'abolition de l'esclavage américain ;
 Mark Langston (1960), joueur de baseball américain ;
 Peter Langston (1946), développeur américain.

 Langston (Alabama)
 Langston (Oklahoma)

Voir aussi 
 
 Université Langston